Rosalinda Rodríguez  (Tampico, 1970. március 29. –) mexikói színésznő és hírbemondó.

Élete 
Rosalinda Rodríguez 1970. március 29-én született Tampicóban. Ő a legidősebb a négy testvér közül. Monterreyben nőtt fel. Van egy 10 éves kisfia, Kevin.
2000-ben szerepelt A bosszú című telenovellában. Rosalinda dolgozott a Venevisión, Telemundo és a Televisa stúdiónak is. Három évig a TV Azteca Monterrey hírbemondójaként dolgozott. 2012-ben a Zárt ajtók mögöttben nyújtott alakításáért elnyerte a Miami Life Awards díjat a Legjobb mellékszereplő kategóriában.

Filmográfia

Telenovellák

Filmek 
 Más sabe el diablo:El primer golpe (2010) .... Esperanza Salvador

Színház 
 Yerma
 Una Muchacha con la Cabeza Llena de Pájaros (2012)
 Sinfonía en Do Mayor y La Menor (2013)

Források 
 
 newsweek.mx - Rosalinda Rodríguez
 lanuevavozlatina.com
 teatroenmiami.net

Mexikói színészek
Mexikói nők
1970-ben született személyek
Élő személyek